elf – stworzenie mitologiczne
 Quendi – rasa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Elf Świętego Mikołaja
 Elf – zespół muzyczny, którego założycielem był Ronnie James Dio
 Elf – debiutancki album zespołu Elf
 Elf – album zespołu Varius Manx
 Elf – film z 2003 roku
 Elf (Elf Aquitaine) – francuski koncern branży petrochemicznej, obecnie Total
 ELF = extremely low frequency – zakres fal radiowych
 Elf – elektryczny zespół trakcyjny firmy Pesa
 KB-S Elf – ukraiński pistolet maszynowy
 Executable and Linkable Format
 ELF – European League of Football (Europejska Liga Futbolu Amerykańskiego)